Milnesium är ett släkte av trögkrypare som beskrevs av Louis Michel François Doyère 1840. Milnesium ingår i familjen Milnesiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Trögkrypare
Milnesium